Savanette kan syfta på:

Haiti 

 Savanette (kommun), Centre, 
 Savanette (ort), Ouest,